Республика ШКИД — многозначный термин.

Значения 
 «Республика ШКИД» — повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева.
 Республика ШКИД — название, которое использовалось в повести по отношению к школе-коммуне для трудновоспитуемых подростков им. Ф. М. Достоевского.
 «Республика ШКИД» — фильм по одноимённой повести.